Englewood – comunità non incorporata statunitense della contea di Humboldt, California
 Englewood – città statunitense della contea di Arapahoe, Colorado
 Englewood – census-designated place statunitense della contea di Charlotte e della contea di Sarasota, Florida
 Englewood – città statunitense della contea di Clark, Kansas
 Englewood – città statunitense della contea di Bergen, New Jersey
 Englewood – città statunitense della contea di Montgomery, Ohio
 Englewood – città statunitense della contea di McMinn, Tennessee
 Englewood –  census-designated place statunitense dello stato della Pennsylvania